Die Saison 2010/11 der 3. Liga im Handball der Frauen war die erste in ihrer Geschichte. 56 Mannschaften spielten in vier Staffeln um die nord-, ost-, süd- und westdeutsche Meisterschaft sowie die Qualifikation zur 2. Bundesliga. Die Staffeleinteilung erfolgte nach geografischen Gesichtspunkten.

Durch die Zusammenlegung der zwei 2. Bundesligen zur Saison 2011/2012 gab es in der Premierensaison der 3. Liga eine gesonderte Auf- und Abstiegsregelung. Die vier Staffelsieger spielten mit den Tabellenachten der Staffeln Nord und Süd der 2. Bundesliga zwei Teilnehmer an der eingleisigen 2. Bundesliga aus, während die vier Verlierer dieser Relegation sowie die acht Absteiger aus der 2. Bundesliga in der 3. Liga starteten. Die Mannschaften auf den Plätzen 10–14 stiegen in die Oberligen ab. Aus den Oberligen stiegen wie üblich zwölf Mannschaften auf.

Der TV Mainzlar, der SC Riesa (beides Absteiger aus der 2. Bundesliga), der SV Wacker Osterwald (Gruppe Ost), die SG Leutershausen (Gruppe Süd) und die Aufstiegsberechtigten der Oberliga Nordsee verzichteten auf die Teilnahme an der kommenden Saison der 3. Liga. Daher verblieben alle Gruppenzehnten in der 3. Liga. Der fünfte freiwerdende Startplatz wurde in einer Relegation zwischen den Gruppenelften und den meldenden Gruppenzweiten der Oberligen ausgespielt.

Qualifikation

2. Bundesliga (5 Teams) 
Die beiden letzten Teams jeder Staffel der 2. Bundesliga (Nord und Süd) und der Verlierer der Relegation der beiden Drittletzten stiegen in die neue 3. Liga ab.

Staffel Nord
 PSV Recklinghausen (kein Lizenzantrag für 2. Liga)
 Rostocker HC
 HSG Stemmer/Friedewalde (Verlierer der Abstiegsrelegation der 2. Liga)

Staffel Süd
 TSG Ketsch
 TV Beyeröhde

Regionalligen (40 Teams) 
Die fünf Regionalliga-Meister stiegen direkt in die 2. Bundesliga auf. Qualifiziert waren die Mannschaften, die die Saison 2009/2010 auf den Plätzen 2 bis 9 abschließen. Die letzten fünf Teams (Plätze 10 und tiefer) jeder Staffel stiegen in die Oberligen ab (insgesamt 25 Absteiger).

Staffel Nord
 SV Wacker Osterwald
 VfL Stade
  VfL Oldenburg II
 SV Werder Bremen
 Eintracht Hildesheim
 HSV Haldensleben
 HSG Isenhagen (vor Saisonbeginn zurückgezogen)
 HSG Hattorf/Schwiegersh. (als HSG oha)

Staffel Nordost
 TSV Owschlag
 Buxtehuder SV II
 SG ASC/VfV Spandau
 VfL Bad Schwartau
 HSG Kropp-Tetenhusen
 HF Henstedt-Ulzburg/Kisdorf
 Berliner TSC
 SV Fortuna ’50 Neubrandenburg

Staffel West
 HSG Union 92 Halle
 TuS Nettelstedt
 HSG Blomberg-Lippe II
 SG Knetterheide-Schötmar
 HSV Solingen-Gräfrath
 ETuS Wedau
 1. FC Köln
 TV Walsum-Aldenrade

Staffel Südwest
 DJK/MJC Trier II
 TuS 1860 Neunkirchen
 SV Germania Fritzlar
 TSG Ober-Eschbach
 SG Kleenheim
 SG 09 Kirchhof
 Thüringer HC II
 HSG Bensheim/Auerbach II

Staffel Süd
 SG H2Ku Herrenberg
 SG Leutershausen
 TV Grenzach
 HC Leipzig II
 VfL Waiblingen
 TV Großbottwar
 HSG Freiburg
 ESV 1927 Regensburg

Oberligen (11 Teams) 
Aus den insgesamt 16 derzeit bestehenden Oberligen stiegen sieben Meister direkt in die neue 3. Liga auf. In Play-off-Spielen ermittelten die zwölf verbliebenen Landesmeister die vier weiteren Aufsteiger.

Qualifizierte Landesmeister
 HSG Hude/Falkenburg (Meister Nordsee)
 MTV Rohrsen (Meister Niedersachsen)
 TV Verl (Meister Westfalen)
 Roude Léiw Bascharage (Meister Rheinland-Pfalz/Saar)
 FSG Sulzbach/Leidersbach (Meister Hessen)
 HSV Bergtheim (Meister Bayern)
 WSG Eningen-Pfullingen (Meister Baden-Württemberg)
 HSG Mannheim (Vizemeister Baden-Württemberg)
 TB Wülfrath (Meister Niederrhein)
 HC Sachsen Neustadt-Sebnitz (Meister Sachsen)

Play-offs Nordost I

Play-offs Nordost II

Die Meister aus Mecklenburg-Vorpommern und Berlin-Brandenburg verzichteten auf den Aufstieg. Dafür erhielt Baden-Württemberg einen zweiten Aufstiegsplatz (s. o.).

Play-offs Nordrhein

Der Meister aus Mittelrhein hatte zurückgezogen. Deshalb stand der Meister aus Niederrhein als Aufsteiger fest (s. o.).

Play-offs Mitteldeutschland

Die Meister aus Thüringen und Sachsen-Anhalt hatten zurückgezogen. Deshalb stand der Meister aus Sachsen als Aufsteiger fest (s. o.).

Staffel Nord 

 Die HSG Kropp-Tetenhusen verzichtete auf eine Teilnahme an der Abstiegsrelegation und steht somit als Absteiger fest.

Staffel Ost 

 Die HSG RPT Isenhagen zog sich vor Saisonbeginn zurück.
 Die HSG Blomberg-Lippe II sowie die HSG Stemmer/Friedewalde verzichteten auf eine Teilnahme an der Aufstiegsrelegation.
 Der SV Wacker Osterwald verzichtete auf die Teilnahme an der kommenden Saison.
 Der HSV Haldensleben verzichtete auf eine Teilnahme an der Abstiegsrelegation und stand somit als Absteiger fest.

Staffel Süd 

 Die SG Leutershausen verzichtete auf die Teilnahme an der kommenden Saison.

Staffel West 

 Die Roten Löwen Bascharage sowie der HSV Solingen-Gräfrath verzichteten auf eine Teilnahme an der Aufstiegsrelegation.

Aufstiegsrelegation 
Die HSG Blomberg-Lippe II (3. Liga Ost) und die Roten Löwen Bascharage (3. Liga West) sowie eventuelle Nachrücker verzichteten auf eine Teilnahme an der Relegation. Die beiden Sieger spielten die nächste Saison in der 2. Bundesliga, während die beiden Verlierer in der 3. Liga spielten.

Abstiegsrelegation 
An der Abstiegsrelegation waren die vier Tabellenelften der 3. Liga und die Nachrücker aus den Oberligen teilnahmeberechtigt. Die WSG Eningen-Pfullingen (3. Liga Süd), die DJK/MJC Trier II (3. Liga West), der TV Pflugfelden (Oberliga Baden-Württemberg), der HC Rödertal (Oberliga Mitteldeutschland) und die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen (Oberliga Hessen) meldeten für die Relegationsspiele, alle anderen Mannschaften verzichteten auf die Teilnahme. Die fünf Mannschaften wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die beiden Gruppensieger spielten dann um den letzten freien Platz in der 3. Liga.

1. Runde 

* Da die DJK/MJC Trier II schon als Gruppensieger feststand, wurde die Begegnung zwischen der WSG Eningen-Pfullingen und dem TV Pflugfelden abgesagt und mit 0:0 gewertet.

2. Runde

Weblinks 
 http://www.bundesligainfo.de Bundesligainfo
 Tabellen auf sis-handball.de

Einzelnachweise 

2010
Handballsaison 2010/11